Macchiato kan syfta på:
 Caffè macchiato – en espresso med lite ångad mjölk på toppen
 Latte macchiato – en kaffedryck som består av ångad mjölk med en skvätt espresso som hälls i ovanpå
 Macchiato – i notskrift i princip en synonym med marcato